Prunttijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Prunttijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Prunttijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (9,23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn